Ioannis Karalis (6 de setembro de 1988) é um futebolista profissional grego, atacante, milita no Atromitos.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Atromitos FC